Robert « Bob » Swersky est un personnage de fiction de la série télévisée New York 911 incarné par Joe Lisi.

Biographie 
Swersky est lieutenant de la . C'est lui qui dirige la brigade. Il est considéré comme un père, pour certains officiers de police, particulièrement Bosco (interprété par Jason Wiles).

Dans le dernier épisode Adieu Camelot, Swersky est muté au quartier général, deviendra l'adjoint du préfet de police et prendra sa retraite afin de s'occuper de ses petits-enfants.

Source 

Personnage de New York 911